Husøy se poate referi la:

Locuri
Husøy (Senja), un sat și insulă de pe coasta insulei mai mari Senja din comuna Lenvik, Norvegia
Husøy (Solund), o insulă din comuna Solund, Norvegia
Husøy, Nordland, centrul administrativ al comunei Træna, Norvegia (numit și Husøya)
Husøy (Tønsberg), o insulă din comuna Tønsberg, Norvegia

Persoane
Inger Lise Husøy, politician norvegian
John Andreas Husøy, fotbalist norvegian
Kari Husøy, politician norvegian

Vezi și
Husøya